Васил Георгиев може да се отнася за:

 Васил Георгиев (1897 – 1952) – български политик, кмет на Видин (1932 – 1934; 1944);
 Васил Георгиев (1924 – 2000) – български офицер;
 Васил Георгиев (р. 1975) – български юрист и писател.
 Васил Георгиев – български ентомолог и зоогеограф.